Villingili bzw. Vilingili ist der Name folgender Inseln der Malediven:
 Villingili (Ari-Atoll), eine Insel im südlichen Ari-Atoll (Alif Dhaal)
 Vilingili (Huvadhu-Atoll), eine Insel im  nördlichen Huvadhu-Atoll (Gaafu Alif)
 Villingili (Malé), eine Insel im Nord-Malé-Atoll (Kaafu)
 Vilingili (Addu-Atoll), eine Insel im Addu-Atoll (Addu City, Seenu)

Villingili steht weiters für:
 Villingili (Minicoy), Insel des Atolls Minicoy